Иван Шарич (; род. 17 августа 1990, Сплит) — хорватский шахматист, гроссмейстер (2008).

В составе сборной Хорватии участник 3-х шахматных Олимпиад: 39-й (2010), 40-й (2012) и 41-й (2014) и 5-и командных чемпионатов Европы (2009—2017). Чемпион Европы (2018).

12 августа 2014 года Иван Шарич стал членом символического клуба Михаила Чигорина победив чемпиона мира Магнуса Карлсена на 41-ой шахматной олимпиаде в норвежском Тромсё.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

 

Шахматисты Хорватии